Greatest Hits 87–97 — сборник песен австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный 24 ноября 2003 года. Альбом включает в себя синглы с альбомов Kylie (1988), Enjoy Yourself (1989), Rhythm of Love (1990), Let’s Get to It (1991) и Greatest Hits (1992). Альбом представляет собой обновленную версию сборника Greatest Hits, выпущенного 18 ноября 2002 года. Версия 2003 года также включает в себя песни и ремиксы из альбомов Kylie Minogue (1994) и Impossible Princess (1997).

Список композиций

Greatest Hits

Greatest Hits 87–97

Чарты 

Greatest Hits

Greatest Hits 87–97

Greatest Hits (выпуск DVD)

Greatest Hits 87–97 (выпуск DVD)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кайли Миноуг 

Сборники Кайли Миноуг
Альбомы ремиксов